Antipin () ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Michailowitsch Antipin (18. Jahrhundert), russischer Forschungsreisender und Ethnograph
 Michail Juwenaljewitsch Antipin (1951–2013), russisch-sowjetischer Chemiker
 Pjotr Fjodorowitsch Antipin (1890–1960), sowjetischer Chemiker
 Wiktor Wladimirowitsch Antipin (* 1992), russischer Eishockeyspieler
 Wladimir Antipin (* 1970), kasachischer Eishockeyspieler und -trainer